De EHF-ranglijst is een ranglijst die jaarlijks wordt opgesteld door de Europese handbalfederatie (EHF) om aan te geven hoe sterk de handbalcompetities van de aangesloten nationale handbalbonden worden geacht. Op basis van deze ranglijst wordt vastgesteld hoeveel clubteams per land mogen deelnemen aan de Europese clubcompetities (EHF Champions League, EHF Cup Winners’ Cup, EHF Cup en EHF Challenge Cup) en hoe deze startplaatsen over de verschillende competities worden verdeeld.

Berekeningswijze 
Het aantal punten per nationale bond wordt berekend op basis van de prestaties van de daarbij aangesloten clubs in de Europese clubcompetities in de eerste drie van de voorgaande vier jaren. Dit betekent dat de rangschikking van seizoen 2020/21 werd bepaald door te kijken naar de seizoenen 2016/17, 2017/18 en 2018/19.

De punten worden als volgt toegekend:
 2 punten voor elke overwinning
 1 punt voor elke wedstrijd die eindigt in gelijkspel
 1 punt voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League
 1 punt voor het bereiken van de hoofdfase van de Champions League, of de halve finale of finale van een van de vier Europese clubcompetities
 de punten voor overwinningen en gelijkspellen in de Challenge Cup of de kwalificatierondes van de andere toernooien worden gehalveerd.

De punten van alle teams afkomstig uit een land worden bij elkaar opgeteld en dit resulteert in de score voor het betreffende land.

Startplaatsen 
Clubs zijn, wanneer zij het vorige seizoen een van de competities hebben gewonnen, automatisch geplaatst voor deelname aan dezelfde competitie in het huidige seizoen. De rangschikking heeft daarop geen invloed en de automatische plaatsing gaat niet ten koste van het aantal startplaatsen dat een land toekomt op basis van de ranglijst. Bovendien is elk land zeker van deelname aan de Cup Winners’ Cup.

De verdeling van de overige startplaatsen op basis van de ranglijst verschilt voor mannen- en vrouwenteams.

Mannen
Nummers 1 en 2:
 3 startplaatsen voor de Champions League
 2 startplaatsen voor de EHF Cup
 0 startplaatsen voor de Challenge Cup

Nummers 3 tot en met 6:
 2 startplaatsen voor de Champions League
 2 startplaatsen voor de EHF Cup
 0 startplaatsen voor de Challenge Cup

Nummers 7 tot en met 31:
 1 startplaats voor de Champions League
 1 startplaats voor de EHF Cup
 2 startplaatsen voor de Challenge Cup

Nummers 32 en verder:
 0 startplaatsen voor de Champions League
 2 startplaatsen voor de EHF Cup
 2 startplaatsen voor de Challenge Cup

Vrouwen
Nummers 1 tot en met 7:
 2 startplaatsen voor de Champions League
 2 startplaatsen voor de EHF Cup
 0 startplaatsen voor de Challenge Cup

Nummers 8 tot en met 24:
 1 startplaatsen voor de Champions League
 1 startplaatsen voor de EHF Cup
 2 startplaatsen voor de Challenge Cup

Nummers 25 en verder:
 0 startplaatsen voor de Champions League
 2 startplaatsen voor de EHF Cup
 2 startplaatsen voor de Challenge Cup

Actuele ranglijst 
Op 5 juli 2019 werd de ranglijst voor het seizoen 2020/21 door de EHF bekendgemaakt.
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2020/21.

¹Punten van de EHF Cup (voormalige Challenge Cup)

Historie

Mannen

Vrouwen

Per seizoen

2019/20 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2019/20.

2018/19 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2018/19.

2017/18 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2017/18.

2016/17 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2016/17.

2015/16 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2015/16.

2014/15 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2014/15.

2013/14 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2013/14.

2012/13 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2012/13.

2011/12 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2011/12.

2010/11 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2010/11.

2009/10 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2009/10.

2008/09 
Onderstaand de top 10 van het seizoen 2008/09.

Externe links 

Handbal
Sportranglijst